Jenschowitz bezeichnet

Jenišovice u Chrudimi, Gemeinde im Okres Chrudim, Tschechien
Jenišovice u Jablonce nad Nisou, Gemeinde im Okres Jablonec nad Nisou, Tschechien
Jenišovice, Ortsteil von Býkev im Okres Mělník, Tschechien